Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 585 dans le monde.

 Autoroute A585 en France
 Route 585 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 585 en France